Коляново — деревня в Ивановском районе Ивановской области России, административный центр Коляновского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на автодороге М-7 «Волга» (подъезд к городу Иваново), примыкает к Иванову  с юга.

История 
В конце XIX — начале XX века деревня входила в состав Ивановской волости Шуйского уезда Владимирской губернии, с 1918 года в составе Иваново-Вознесенского уезда Иваново-Вознесенской губернии. В 1859 году в деревне числилось 28 дворов, в 1905 году — 14 дворов.

С 1929 года деревня являлась центром Коляновского сельсовета Ивановского района, с 1954 года — в составе Дегтяревского сельсовета, с 1994 года — центр Коляновского сельсовета, с 2005 года — центр Коляновского сельского поселения. 

Во второй половине XX века в деревне размещалось правление Совхоза им. 50-летия СССР - одного из ведущих сельскохозяйственных предприятий Ивановской области.

Население

Инфраструктура 
В деревне расположена Коляновская средняя школа (с 1990 года в новом здании).

Примечания 

Населённые пункты Ивановского района (Ивановская область)